Peat est un mot anglais qui signifie tourbe.

 Andrus Peat (1993-), un joueur américain de football américain ;
 Anthony B. North-Peat (1829-1871), un écrivain français ;
 David Peat (1938-2017), un physicien britannique ;
 Steve Peat (1974-), un coureur cycliste britannique ;
 Val Peat (1947-1997), une athlète britannique spécialiste du sprint.

Voir aussi 
 Peat and Diesel, un groupe de musique écossais